Argentinië:
San Agustín (Córdoba)
Bolivia
San Agustín (Bolivia)
Chili:
San Agustín de Talca, Regio VII
Colombia:
San Agustín (Huila)
San Agustín (cultuur)
El Salvador:
San Agustín (El Salvador)
Filipijnen:
San Agustin (Isabela)
San Agustin (Romblon)
San Agustin (Surigao del Sur)
Guatemala:
San Agustín Acasaguastlán
Honduras:
San Agustín (Honduras)
Mexico:
San Agustín (Baja California)
San Agustín (Coahuila)
San Agustín (Chiapas)
San Agustín (Durango)
San Agustín (Guanajuato)
San Agustín (Jalisco)
San Agustín (México)
San Agustín (Sinaloa)
San Agustín (Sonora)
San Agustín Metzquititlán
San Agustín Tlaxiaca
Peru:
Club Deportivo San Agustín, een voormalige voetbalclub uit Lima
Spanje:
San Agustín (Gran Canaria)
San Agustín (Tenerife)
San Agustín (Teruel)
San Agustín del Guadalix
Verenigde Staten:
St. Augustine (Florida) (gesticht als "San Agustín" in 1565)
San Agustin (muziekgroep), een muziekgroep uit Georgia